Tolia Nikiprowetzky (1916-1997), compositeur et ethnomusicologue français ;
 Valentin Nikiprowetzky (1919-1983), historien français.